Die DER Touristik Suisse AG (früher Kuoni Reisen AG) ist ein schweizerischer Reiseveranstalter. Das Unternehmen wurde 1906 in Zürich gegründet und gehört seit September 2015 und dem Verkauf durch die Kuoni Group zur deutschen Rewe Group bzw. deren Reisesparte DER Touristik Group. Mitte 2017 arbeiteten schweizweit rund 1100 Mitarbeiter in 80 Reisebüros für das Reiseunternehmen. Die DER Touristik Suisse ist nach eigenen Angaben Marktführerin im Schweizer Reisemarkt.

Die DER Touristik Suisse bietet mit ihren Marken Kuoni, Helvetic Tours und Premium Specialists Badeferien-Pauschalreisen auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke, Schiffsreisen weltweit, Städtereisen, Rundreisen sowie Individualreisen vor allem in Nordamerika, Arabien, Asien und Australien/Ozeanien an.

Spezialistenmarken 
Zur DER Touristik Suisse zählen verschiedene Spezialistenmarken, die Reisen für ihre jeweiligen Zieldestinationen anbieten.

 Asia365
 Cotravel
 Dorado Latin Tours
 Frantour
 Kontiki
 Kuoni Business Travel
 Kuoni Cruises
 lastminute.ch
 Manta Reisen
 Pink Cloud
 Private Safaris
 Railtour

Weblinks 
 Offizielle Website
 Marke Kuoni
 Marke Helvetic Tours

Einzelnachweise 

Dienstleistungsunternehmen (Zürich)
Touristikunternehmen
Tourismus (Schweiz)
Rewe-Unternehmen
Gegründet 1906